Einsperrung steht für
landläufig Inhaftierung
Einsperrung einer Figur

Siehe auch: